US Open-mesterskabet i herresingle 2022 er den 142. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen er en del af US Open 2022 og bliver spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere bliver spillet i perioden 29. august - 11. september 2022, mens kvalifikationen afvikles den 23. - 26. august 2022.

Mesterskabet blev vundet af Carlos Alcaraz, som i den 3 timer og 20 minutter lange finale besejrede Casper Ruud med 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3, og som dermed vandt sin første grand slam-titel. 19-årige Alcaraz blev samtidig den yngste vinder af en grand slam-titel i herresingle siden Rafael Nadal ved French Open 2005 og den yngste US Open-mester i herresingle siden Pete Sampras i 1990. Og spanieren kom ikke sovende til sejren: i både ottendedels-, kvart- og semifinalen måtte han bruge alle fem sæt til at besejre sine modstandere, og i sine syv kampe var han i alt på banen i 23 timer og 39 minutter, hvilket var det længste tid en spiller havde spillet i en grand slam-turnering indtil da – en statistik, som var blevet ført siden 1999.

Resultaterne medførte endvidere, at 19-årige Alcaraz overtog førstepladsen på ATP's verdensrangliste som den yngste spiller, siden ranglisten blev introduceret i 1973. Finalen var i øvrigt reelt et opgør om at blive nr. 1 på ranglisten, idet det allerede inden kampen stod klart, at vinderen ville avancere til ranglistens førsteplads, og som følge af nederlaget måtte Ruud tage til takke med en placering som nr. 2, hvilket dog også var personlig rekord for ham. Med en samlet alder på 42 år blev Alcaraz og Ruud det næstyngste top 2 i ranglistens historie, kun overgået af Jimmy Conners (22 år) og Björn Borg (18 år) i 1975.

Ruud var i sin anden grand slam-finale efter at han tidligere på året havde tabt French Open-finalen til Rafael Nadal.

Kvarfinaleopgøret mellem Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, der varede 5 timer og 15 minutter, blev vundet af førstnævnte med 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3 efter at han i fjerde sæt havde afværget en matchbold sluttede først kl 02:50, hvilket var den seneste afslutning på en kamp i US Opens historie.

Dette var den første udgave af US Open efter at de fire grand slam-turneringer havde indført et fælles kampformat med en tiebreak til 10 point ved stillingen 6-6 i femte sæt, hvilket ændrede det tidligere kampformat ved US Open-mesterskabet i herresingle, hvor der siden 1975 var blevet spillet et tiebreak til 7 point i femte sæt. Pedro Cachín og Aljaž Bedene blev de første spillere til at afprøve det nye format, da Cachín vandt deres møde i første runde med 6–4, 6–3, 5–7, 1–6, 7–6(10-6).

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg $ 24.443.600 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på godt 5 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 101 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 18. juli 2022 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der har kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q). 
 3 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 22. august 2022 blev seedet:

Følgende spillere, der eller ville være blevet seedet, meldte afbud til mesterskabet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 19. august 2022 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationen. Se også afsnittet Kvalifikation.

Lucky losers 

Følgende spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC). Kampene blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA i perioden 20. - 23. august 2022.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere kvalificerede gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i damesingle 2022
 US Open-mesterskabet i herredouble 2022
 US Open-mesterskabet i damedouble 2022
 US Open-mesterskabet i mixed double 2022

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2022
2022
ATP Tour 2022